<< 63-я Церемонии вручения 65-я >>

64-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм с 1 июня 2011 года по 31 мая 2012 года. Вручение премий состоялось 23 сентября 2012 года в Nokia Theatre в Лос-Анджелесе. Трансляция мероприятия в этом году состоялась на телеканале ABC, а ведущим выступил комик Джимми Киммел.

Номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Сценарии

Режиссура

Расписание 
24 марта 2012 года Академия телевизионных искусств и наук объявила даты проведения мероприятий:
 1 июня 2011 — 31 мая 2012 — право на подачу заявок на номинации программ, транслируемых с 1 июня 2011 по 31 мая 2012 года
 26 марта 2012 — 1 апреля 2012 — Начало подготовки
 27 апреля 2012 — Вступление академиков в список голосующих
 4 мая 2012 — Подача заявок на номинации
 11 июня 2012 — Публикации списков на сайте премии
 28 июня 2012 — Обработка бюллетеней аудиторной компанией Ernst & Young
 19 июля 2012 — Объявление списка номинантов в прямом эфире из Leonard H. Goldenson Theatre в Голливуде
 6 августа 2012 — Отправка DVD с номинируемыми программами на Creative Arts Awards
 13 августа 2012 — Отправка DVD с номинируемыми программами на Telecast Awards
 24 августа 2012 — Последний день обработки бюллетеней аудиторной компанией Ernst & Young для номинаций на Creative Arts Awards
 31 августа 2012 — Последний день обработки бюллетеней аудиторной компанией Ernst & Young для номинаций на Telecast Awards
 15 сентября 2012 — Вручение Creative Arts Awards и бал номинантов
 23 сентября 2012 — Вручение Прайм-тайм премии «Эмми» и прямая трансляция шоу на ABC

Примечания

См. также 
 Премия Гильдии киноактёров США (2012)
 Золотой глобус (2012)

Ссылки 

 Academy of Television Arts and Sciences website

2012
События 23 сентября
Сентябрь 2012 года
2012 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса
Телевизионные премии 2012 года